Happy Rock Sunday é o primeiro álbum ao vivo e DVD da banda brasileira de synthpop Restart. Lançado em 17 de julho de 2011 pela Maynard Music/Radar Records. Após quatro semanas de vendas o DVD foi certificado como Disco de Ouro pela ABPD venda de 25 mil cópias no país.

"Vou Cantar" foi uma música lançada como single, para a promoção do álbum, tendo sido lançado somente no formato de download digital. Em 2011, a música começou a ser executada nas rádios, e atingiu a 17ª posição no Hot 100 Brasil.

Restart
Álbuns da Radar Records